В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of New Orleans 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Лорі Макніл 6–3, 7–5.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт (переможниця)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Лорі Макніл (фінал)
  Барбара Поттер (1-ше коло)

 Кейт Гомперт (чвертьфінал)
 Венді Тернбулл (півфінал)
 Джиджі Фернандес (1-ше коло)
 Венді Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of New Orleans